

Patronyme 
 Albin Lambotte (1866-1955), chirurgien belge ;  
 André Lambotte (1943-), artiste peintre belge ;   
 Janine Lambotte (1925-2012), présentatrice et journaliste de la chaîne de télévision RTBF ;   
 Nestor Lambotte (1894-1943), militant wallon et résistant belge ;   
 Jean Baptiste Émil Lambotte (1832-1905), mycologue belge.

Toponyme 
  Rue Docteur Élie Lambotte à Bruxelles.

Voir aussi